Заволжский сельсовет

Астраханская область 
 Заволжский сельсовет Харабалинского района

Волгоградская область 
 Заволжский сельсовет Палласовского района